Старосельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Старосельская волость (Витебский уезд) — в составе Витебской губернии
 Старосельская волость (Минский уезд) — в составе Минской губернии
 Старосельская волость (Мстиславский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Старосельская волость (Оршанский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Старосельская волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской губернии
 Старосельская волость (Мглинский уезд) — в составе Черниговской (позднее — Брянской) губернии, Мглинский (позднее — Почепский) уезд